Seoses, Siaus, Siyavush, Siyavash, Siavush, Siavukhsh, Siavash ou Seyavash pode significar:

 Seoses (lendário) — xá lendário da Pérsia
 Seoses (século V) — oficial sassânida do